O nome Ivan foi usado para três ciclones tropicais no Oceano Atlântico, um no Oceano Pacífico Ocidental, um no Oceano Índico Sudoeste e outro no Oceano Pacífico Sudoeste.

Atlântico
Furacão Ivan (1980) – Um furacão forte de categoria 2 que atingiu o Atlântico Centro-Norte em outubro de 1980.
Furacão Ivan (1998) – Uma tempestade de categoria 1 que permaneceu bem fora no mar no final de setembro de 1998.
Furacão Ivan (2004) – Um furacão do tipo Cabo Verde que formou em 3 de setembro. Chegou a uma força inedita nas baixas latitutes e ultrapassou a força de categoria 5 como um dos 10 furacões mais intensos na época. Atingiu as Ilhas de Barlavento, Jamaica, as Ilhas Cayman e Cuba. Fez desembarque na Alabama como furacão maior de categoria 3 em 16 de setembro, dobrou de volta para o Golfo do México e atingiu a costa do Texas como tempestade tropical.

O nome Ivan foi aposentado após o furacão de 2004 e foi substituído por Igor para a temporada de 2010.

Pacífico Ocidental
Tufão Ivan (1997) (T9723, 27W, Narsing) – O tufão Ivan é notável por se tornar um super tufão juntamente com o Tufão Joan. O tufão Ivan (chamado de Narsing pelas autoridades filipinas) atingiu as Filipinas, causando uma morte.

Oceano Índico Sudoeste
 Ciclone Ivan (2008) – Um ciclone Tropical intenso que fez desembarque em Madagascar em fevereiro de 2008, matando 93 pessoas.

Região da Austrália
 Ciclone Ivan (1979)